Серайн (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 10,37 км². Население — 249 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

История 
Город основан в 1615 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Zerain/Zeraingo Udala

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа